INLA steht für:
 Irish National Liberation Army, marxistisch-leninistische Abspaltung von der Official Irish Republican Army
 International Nuclear Law Association, internationale Organisation von Juristen zur Klärung von Rechtsfragen zur Nutzung von Kernenergie und ionisierenden Strahlen

Abkürzung